Boomer Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boomer Hill (Oregon)
 Boomer Hill (Utah)